PALcode (аббр. от ) — использовавшийся в системе команд процессора DEC Alpha, набор функций в микропрограммах SRM-консоли или AlphaBIOS, предоставлявший уровень аппаратных абстракций для системного программного обеспечения, включающий такие возможности как управление кешем, потеря управления TLB, обработка прерывания и обработка исключений.

PALcode является машинным кодом, выполняемым в специальном режиме, что позволяет получать доступ к внутренним регистрам специфичным для разных реализаций процессоров Alpha. Таким образом он выполняет некую среднюю роль между микрокодом и аппаратным эмулятором.

PALcode является зависимым от операционной системы. Для OpenVMS, Tru64 UNIX и Windows NT требуются разные версии PALcode. PALcode для Tru64 UNIX также используется в NetBSD, FreeBSD, OpenBSD и Linux.

Ссылки 

 OpenVMS FAQ на сайте Hewlett-Packard
 https://web.archive.org/web/20081015160447/http://www.cs.auckland.ac.nz/~bruce-h/lectures/210OperatingSystems/PAL.doc

Аппаратное обеспечение DEC
Микропрограммы